Vitín steht für mehrere Ortschaften in Tschechien:

 Vitín, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Vitín, Ortsteil von Počepice, Okres Příbram
 Vitín, Ansiedlung von Malé Březno nad Labem, Okres Ústí nad Labem